USL ist eine Abkürzung für

 United Soccer League, die Dachorganisation einiger nordamerikanischer Fußballligen
 Unix System Laboratories, die Unix-Entwicklungsabteilung von AT&T und später Novell
 University of Southwestern Louisiana
 United Supporters Luzern, ein unabhängiger Dachverband der aktiven Fans des Fussballclub Luzern
 United States Lines, eine amerikanische Schiffahrtgesellschaft
 upper specification limit (Gegenteil von lower specification limit LSL, beides Rechengrößen bei der statistischen Qualitätssicherung)
 Uniunea Social Liberală, Nationalliberale Union, Mitte-links-Parteienzusammenschluss in Rumänien
 

USL